Сезон 1992/93 стал для «Манчестер Юнайтед» первым сезоном в образованной в 1992 году Премьер-лиге и 18-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии. По итогам сезона «Юнайтед» выиграл Премьер-лигу. Это был первый чемпионский титул «Манчестер Юнайтед» после 26-летнего перерыва. «Юнайтед» занял первое место, на 10 очков опередив занявшую 2-е место «Астон Виллу». Ключевыми игроками сезона стали перешедший из «Лидса» французский нападающий Эрик Кантона, валлийский форвард Марк Хьюз, забивший в чемпионате 15 голов, а также юный Райан Гиггз, признанный молодым игроком года во второй раз подряд. Капитаном этой команды был Стив Брюс, а ветеран Брайан Робсон пропустил большую часть сезона из-за травмы. После прихода Кантона нападающий Брайан Макклер перешёл в полузащиту.

В Кубке УЕФА «Манчестер Юнайтед» после двух безголевых матчей проиграл в серии послематчевых пенальти московскому «Торпедо». В Кубке Футбольной лиги команда выбыла в третьем раунде, проиграв «Астон Вилле». В Кубке Англии «Юнайтед» выбыл после поражения от «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:1 в матче пятого раунда, в котором Стив Брюс не смог реализовать пенальти.

Предсезонные и товарищеские матчи

Обзор участия в турнирах

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 1992/1993

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Матчи

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Апрель

Май

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Кубок УЕФА

Статистика игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Трансферы

Перешли в клуб

Ушли из клуба

Арендованы

Отправлены в аренду

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1992/93 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1992-93
1993
Манчестер Юнайтед